Каран Кундра — індійський актор кіно та телебачення. У 2021 році він брав участь у конкурсі «Bigg Boss 15 Colours TV».

Особисте життя 
Каран народився 11 жовтня 1984 року в Джаландхарі, штат Пенджаб. Він закінчив навчання в коледжі Мейо, Аджмер, а згодом здобув ступінь МВА в США. Наприкінці 2016 року він оголосив, що змінив написання свого імені з Каран Кундра, додавши додатковий «r».

Кар'єра 
Каран Кундра дебютував у акторській ролі з головною роллю Арджун Пандж у фільмі «Kitani Mohabbat Hai» (NDTV Imagine) у 2008 році. Наприкінці 2009 року він продовжив грати головного героя Вееру у фільмі «Bayttaab Dil Kee Tamanna Hai» (Sony TV). Після появи в епізодичній ролі принца -привида в Аахаті (Sony TV) він перейшов до участі в танцювальному реаліті -шоу Зара Начке Діха на Star Plus у травні 2010 року.

Кундра зіграв головну роль Арджун Сінгханії у продовженні свого дебютного шоу «Kitani Mohabbat Hai Season 2» (Imagine TV). Шоу знову повернулося на запит громадськості. Потім його розглядали як ведучого в «Gumrah — End Of Innocence» (Channel V, Star Plus), а потім «Gumrah — End of Innocence season 2» (Channel V). Він зіграв роль Каран Капур у «Teri Meri Love Stories» (Star Plus). Наступний раз Кундру побачили у «V The Serial»(Channel V) у 2012 році. Його також бачили як учасника в реаліті-шоу «MTV Roadies». Пізніше він продовжив вести ще одне шоу «MTV Love School» разом з Анушею Дандекар.

У квітні 2021 року Кундра зіграв роль Ranveer в «Yeh Rishta Kya Kehlata Hai» разом з Шивангі Джоші .

Фільмографія

Телебачення

Музичні кліпи

Примітки

Додаткові посилання 

 Karan Kundrra в IMDb
 Karan Kundrra  в Instagram
 Karan Kundrra  в Twitter

Кіноактори
Індійські актори
Актори